Die Divizia A 1952 war die 15. Spielzeit in der Geschichte der rumänischen Fußballliga Divizia A. Sie begann am 16. März 1952 und endete am 27. November 1952.

Meister wurde Titelverteidiger CCA Bukarest.

Modus 
Die zwölf Mannschaften spielten an 22 Spieltagen jeweils zweimal gegeneinander. Die beiden letztplatzierten Mannschaften stiegen in die Divizia B ab. Für einen Sieg gab es zwei Punkte, für ein Remis einen Punkt und für eine Niederlage keine Punkte. Falls zwei oder mehr Mannschaften am Ende der Saison punktgleich waren, entschied der Torquotient.

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient – 3. geschossene Tore

Kreuztabelle

Nach der Saison 
 1. – CCA Bukarest – Meister
 CCA Bukarest – Pokalsieger

Absteiger in die Divizia B 
Flacăra Ploiești, Metalul Câmpia Turzii

Aufsteiger in die Divizia A 
Locomotiva Bukarest, Știința Timișoara

Torschützenliste

Weblinks 
 Saison 1952 auf romaniansoccer.ro (englisch)

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1952
Liga-1-Saison